L'uomo di mondo – commedia in tre atti in prosa di Carlo Goldoni rappresentata per la prima volta nel 1738 
 L'uomo di mondo (El hombre de mundo) – commedia in quattro atti in versi di Ventura de la Vega rappresentata per la prima volta nel 1845